Bronisław Żołnierczyk (1940–), duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny
 Eugenia Żołnierczyk (1926–1993), pracownica przemysłu motoryzacyjnego
 Jan Żołnierczyk (1896–1974), działacz robotniczy i komunistyczny
 Leopold Żołnierczyk (1918–1944), podporucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Marian Żołnierczyk (1940–2007), polityk, samorządowiec, poseł

 Zobacz też
 Harry Zolnierczyk (1987–), kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego